Palo Verde kan syfta på:

Geografi

Costa Rica 
 Palo Verde, nationalpark

Mexiko 

 Palo Verde, Chapulhuacán, 
 Poblado Palo Verde, ort, Baja California, Mexicali, 
 Palo Verde, Huehuetla, 
 Palo Verde, Tantoyuca, 
 Palo Verde, Sinaloa, 
 Palo Verde, Nogales, 
 Palo Verde, Baja California Sur, 
 Palo Verde, Carrillo Puerto, 
 Palo Verde, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar